

Geografia

Francia 
 Le Bourg – comune nel dipartimento del Lot (Occitania)
 Le Bourg-d'Hem – comune nel dipartimento della Creuse (Nuova Aquitania)
 Le Bourg-d'Iré – comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Le Bourg-d'Oisans – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Bourg-Dun – comune nel dipartimento della Senna Marittima (Normandia)
 Le Bourg-Saint-Léonard – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)

Svizzera 
 Le Bourg – ex comune ora quartiere di Martigny, comune nel distretto di Martigny (Canton Vallese)

Pagine correlate 
Bourg – pagina di disambiguazione